Ранчито Нуево има више значења:

 Ранчито Нуево (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчито Нуево (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику